Matāl Dāghī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Matāl, berg, Östazarbaijan, 
 Boz Dāgh (berg i Östazarbaijan, lat 37,71, long 46,53), 

Robotskapade Iranförgreningar